Chiesa di San Procolo a Bologna
 Chiesa di San Procolo a Verona
 Chiesa di San Procolo a Naturno
 Chiesa di San Procolo a Firenze
 Cattedrale di San Procolo a Pozzuoli
 Chiesa di San Procolo a Venezia